Альбаре́да () — каталанская фамилия.

Известные носители:
 Альбареда-и-Рамонеда, Хоакин Ансельмо Мария (1892—1966) — испанский куриальный кардинал.
 Альбареда Креус, Мигель (1919—2012) — испанский шахматист.
 Педроль Альбареда, Эстебан (1906—1976) — испанский футболист.

См. также 
 Альбаредо